Colin Baker kan henvise til følgende personer:

 Colin Baker (fodboldspiller), en walisisk fodboldspiller
 Colin Baker (skuespiller), en britisk skuespiller